El Allgemeine Musikalische Zeitung (abreviatura: AMZ, Periódico general de música) es, junto con el Neue Zeitschrift für Musik uno de los primeros periódicos dedicados a la música.

Historia 
Inicialmente se denominó Deutschen Musik Zeitung. Fue publicado por primera vez en Leipzig en 1797 por Friedrich Rochlitz (1769-1842) de la editorial Breitkopf & Härtel, y continuó así hasta 1818, si bien siguió contribuyendo con artículos.

Los siguientes editores fueron Gottfried Fink, C. F. Becker, Moritz Hauptmann y Johann Christian Lobe, entre otros. Desde 1865 también fue editado en Winterthur por Rieter-Biedermann. En 1898 cambió a su nombre actual.

Importancia 
Periódico de tirada semanal, fue una de las publicaciones tópicas más renombradas en el campo de la música. Además de las revisiones, artículos (que cubren un amplio rango de interese - historia, músicos, compositores, instrumentos, etc.) también contiene partituras de compositores famosos publicadas por primera vez. Su valor para los lectores modernos permanece sin disminuir.

Corresponsales 
 Barmen: E. Kamphausen 
 Basilea: Selmar Bagge 
 Berlín: Philipp Spitta, F. W. Jähns 
 Chojnice: H. Deiters 
 Fráncfort del Meno: W. Oppel 
 Gotinga: E. Krueger, Ed. Hille 
 Hamburgo: Emil Krause 
 Kempten: A. Thuerlings 
 Colonia: R. E. Reusch, S. de Lange 
 Copenhague: Anton Rée 
 Leipzig: G. Wustmann, A. Tottmann, F. v. Holstein 
 Magdeburgo: A. G. Ritter 
 Múnich: G. von Tucher, Friedrich Stetter, L. Stetter, Prof. Schafhäutl 
 Potsdam: P. Waldersee 
 Stuttgart: B. Gugler 
 Trieste: Eduard Bix 
 Viena: A. Tuma, G. Nottebohm

Periódicos de Alemania
Crítica musical
Periódicos en alemán
Publicaciones fundadas en 1797